Соревнования в плавании на 100 метров брассом (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2011 проводились в Бассейне Шанхайского спортивного центра «Восток» в Шанхае, 25 и 26 июля 2011 года.

Отборочные заплывы начались 25 июля в 9:47 по местному времени (UTC+8). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:20, а финал — 26 июля в 19:48.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

100 м, брасс, женщины